Bethnal Green (wijk), wijk in Groot-Londen, Groot-Brittannië
 Bethnal Green (metrostation), metrostation in bovengenoemde wijk
 Station Bethnal Green, station van de London Overground